«Домой на Рождество» () — норвежский драматический и комедийный фильм, снятый под руководством Бента Хамера в 2010 году.

Сюжет 
Бездомный Йордан вынужден побираться, дабы собрать денег на дорогу к своей семье. Бывшая жена Пола запрещает ему видеться с детьми. А доктор Кнут бросает жену дома и едет на срочный вызов. У всех у них свои проблемы, своя история и своя судьба. Объединяет их одно: всё происходит накануне Рождества.

В ролях 
 Тронд Фауса Аурвааг — Пауль
 Фритьов Сохейм — Кнут
 Генриетта Стеенструп
 Рейдар Сёренсен — Йордан
 Йоахим Кальмейер — Симон
 Игорь Несемер — серб
 Нина Андресен — Карин
 Арьянит Бериша — Горан
 Сесиль Мосли — Элиса
 Леви Хенриксен — охрана

Награды 
 Лучший сценарий на кинофестивале в городе Доностия-Сан-Себастьян

Ссылки 
 Hjem til jul
 Home for Christmas

Кинокомедии Норвегии
Фильмы-драмы Норвегии
Фильмы Бента Хамера
Фильмы Швеции 2010 года
Фильмы Германии 2010 года
Фильмы ZDF